Der Skilanglauf-Balkan-Cup 2011 war eine von der FIS organisierte Wettkampfserie, die zum Unterbau des Skilanglauf-Weltcups 2010/11 gehörte. Sie begann am 8. Januar 2011 im bulgarischen Bansko und endete am 19. März 2011 im bosnischen Sarajevo. Die Gesamtwertung bei den Männern gewann Wesselin Zinsow. Er siegte bei sechs der acht Rennen. Bei den Frauen wurde Teodora Maltschewa in der Gesamtwertung Erste, die ebenfalls sechs der acht Rennen gewann.

Männer

Resultate

Gesamtwertung Männer

Frauen

Resultate

Gesamtwertung Frauen

Weblinks 

Balkan Cup Herren

Balkan Cup Damen

2010/11
BalkanCup